

Personnalités 

 Auguste Pinton (1901-1984), homme politique français, sénateur ;
  (né en 1952), pilote automobile italien ;
 Louis Pinton (1948-2016), homme politique français, sénateur ;
 Michel Pinton (né en 1937), homme politique français ;
 Vincenzo Pinton (1914-1980), escrimeur italien.

Entreprises 
 Ateliers Pinton, à Felletin dans la Creuse, en France.

Lieux 
 Rue François-Pinton, dans le  de Paris, en France.